Розсадництво - галузь рослинництва ; виробнича діяльність, яка займається вирощуванням садивного матеріалу для рільництва, садівництва, лісництва, природоохоронної галузі, лісопаркового господарства, ландшафтного дизайну, інше. Вирощування розсади   рослин, саджанців дерев і чагарників триває від одного до кількох вегетаційних періодів.

Розсадництво в Україні 
має багату історію і великий практичний досвід. Суспільно-економічні зміни, які відбулися при переході від планового господарювання до ринкових відносин не сприяли розвитку розсадництва, бо зумовили обмеження його фінансування і призвели до зменшення потреби у садивному матеріалі. Відбулося суттєве зменшення обсягів його виробництва, послаблення матеріально-технічної бази розсадників, їх переорієнтації та втрати значної армії кваліфікованих фахівців. Та все ж на початку і в середині 90-х років минулого століття окремі розсадники Міністерства лісового господарства України та інших відомств частку своєї продукції експортували до Італії, Франції, Німеччини та інші країни, що дозволяло їм не тільки підтримувати задовільний стан свого виробництва, а і запозичити передовий зарубіжний досвід. 

Дослідженнями з розсадництва займались різні наукові інститути, ботанічні сади, університети. Спеціалістами виділені стійкі сорти для отримання насіння, розроблені способи його тривалого зберігання, запропоновані технології створення маточно-насіннєвих насаджень, вирощування цінних сортів на штамбо- і скелетоутворювачах, вивчені клонові підщепи для плодових дерев, розроблені способи отримання високоякісних однорічних саджанців...

Науковцями відділів розсадництва розроблені інтенсивні технології створення і продуктивного використання маточників клонових підщеп зерняткових і кісточкових порід, підібрані субстрати для укорінення відсадків, досліджена дія стимуляторів росту та біологічно активних речовин, розроблена технологія прискореного розмноження в закритому ґрунті кореневих саджанців та отриманих шляхом зимового щеплення, удосконалені технологія розмноження підщеп і плодових культур методом зеленого живцювання та здерев’янілими живцями та технологія отримання високоякісного однорічного кронованого садивного матеріалу плодових культур, встановлені оптимальні параметри відсадків клонових підщеп кісточкових і зерняткових порід, виділені високопродуктивні слаборослі підщепи для вишні і черешні, проведена оцінка сорто-підщепних комбінувань плодових культур в розсаднику і саду...

Українськими вченими також розроблені: 
 інтенсивні технології вирощування садивного матеріалу суниці, малини, смородини;
 технології розмноження актинідії, жимолості їстівної, калини, ожини, аронії, обліпихи, кизилу та інших малопоширених в культурі рослин методом зеленого живцювання;
 технології вирощування саджанців кизилу, калини, актинідії, жимолості їстівної, ожини, аронії та декоративних культур  з закритою кореневою системою;
 методика одержання безвірусного садивного матеріалу;
 способи прискореного пророщування насіння малопоширених культур з тривалим органічним спокоєм...

Подальший розвиток
У 2021-му наглядова рада Асоціації «Укрсадпром» схвалила Концепцію розвитку українського розсадництва, яку розробили представники розсадницьких господарств асоціації спільно з науковцями Уманського НУС, кафедри садівництва НУБіП та спеціалістами Державного центру сертифікації й експертизи сільськогосподарської продукції. У ній йдеться про те, щоб погодити законодавство України в сфері розсадництва багаторічних культур зі стандартами ЄС і сертифікаційними схемами ЕРРО; надати розсадникам України право розмножувати з подальшою реалізацією всі сорти, клони, види та форми «суспільного, народного надбання» багаторічних культур країн ЄС, Австралії, Канади, США тощо; надавати державну підтримку лише за умов використання садивного матеріалу вітчизняних виробників. Правильно підготовлена законодавча база дозволить створити прозорі та зрозумілі умови роботи українських професійних розсадників та інтегруватись у сертифікаційні стандарти ЄС, що в подальшому полегшить експорт садивного матеріалу з України.

Нині дослідження у розсадництві спрямовані на розроблення для основних зон садівництва  технологій виробництва плодів та ягід (насадження з ущільненими схемами садіння, сировинні, органічне виробництво плодів та ягід) з використанням певних сортів. Дослідники, вивчаючи декілька тисяч сортів різних плодових та ягідних культур  різних еколого-географічних груп виділяють придатні для кожної з технологій. Розроблені агротехнологічні прийоми вирощування яблуні на малопродуктивних піщаних ґрунтах та технології освоєння  пісків і малопродуктивних земель.

Розвиток розсадництва є основною умовою розвитку всієї галузі садівництва. З метою гарантування якості садивного матеріалу та запровадження відповідальності плодово-ягідних розсадників, а також недопущення діяльності нелегальних виробників садивного матеріалу, Загальними зборами Асоціації затерджені Умови добровільної сертифікації розсадників плодових і ягідних культур, що реалізуються на території України, розроблені згідно принципів Європейської та Середземноморської організації захисту рослин (EPPO), за участі фахівців Інституту садівництва НААН України. Добровільна сертифікація плодово-ягідних розсадників забезпечить запровадження системи регулярного моніторингу контролю якості маточних насаджень та садивного матеріалу, який пропонується до продажу, а також контролю за обігом сортів плодово-ягідних культур в Україні.

Для успішного розвитку вітчизняного розсадництва потрібні пошук і розробка власних шляхів його становлення та вдосконалення, які б враховували грунтово - кліматичні особливості України, її забезпеченість природними та енергетичними ресурсами, національні історичні традиції, духовні цінності та вдачу українського народу.

Нагляд за якістю садивного матеріалу
Сертифікацією насіння і садивного матеріалу займається Державне підприємство «Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції».   Одним із завдань державної служби України з питань безпечности харчових продуктів та захисту споживачів є державний контроль щодо дотримання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва. Основними завданнями є здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів усіх форм власності і господарювання у сфері насінництва та розсадництва, які займаються виробництвом, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією і використанням насіння та садивного матеріалу рослин, а також за умовами вирощування садивного матеріалу, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу. Дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Заради якісних показників садивного матеріалу у розсадництві діє система його тестування, а в разі потреби – оздоровлення і прискорене розмноження. Умовами успішного розсадництва є суворе дотримання сівозмін, високий рівень агротехніки, збалансоване, десятикратне за період вегетації, внесення мікро- та макродобрив, хімічний захист від хвороб та шкідників, використання стимуляторів росту та пагоноутворення, застосування гербіцидів для боротьби з бур’янами тощо.

Посилання 
 Проект Закону України "Про розсадництво багаторічних рослин"
https://minagro.gov.ua/npa/proekt-zakonu-ukraini-pro-rozsadnitstvo-bagatorichnikh-roslin-1

 https://consumerhm.gov.ua/upravlinnya-fitosanitarnoyi-bezpeky/viddil-kontrolyu-v-sferi-nasinnytstva-ta-rozsadnytstva/119-diyucha-normativno-pravova-baza-v-nasinnitstvi-ta-rozsadnitstvi
 https://xn--80aagahqwyibe8an.com/zakon-ukrajiny/stattya-viznachennya-terminiv-192970.html

 https://consumerhm.gov.ua/1578-122-richnitsya-nasinnevogo-kontrolyu-v-ukrajini-trivala-istoriya-ta-znachni-zdobutki

 http://ni.biz.ua/15/15_6/15_67494_etapi-stanovlennya-derevnogo-rozsadnitstva.html

Рослинництво
Садівництво